Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Patricia Tarabini che hanno battuto in finale Claudia Chabalgoity e Luciana Corsato Owsianka 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Patricia Tarabini (campionesse)
 Roberta Burzagli /  Lucia Peria (primo turno)

 Anne Grousbeck /  Mary Norwood (quarti di finale)
 Andrea Tiezzi /  Adriana Villagrán (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1989